Ryan Coetzee (né en 1973), homme politique sud-africain
Ryan Coetzee (né en 1995), nageur sud-africain